Эселях () — топоним (главный тип: гидроним) в России якутского происхождения.
 
 Эселях — село в Усть-Алданском улусе Республики Саха (Якутия), административный центр и единственный населённый пункт Онёрского наслега.
 Эселях — река, правый приток р. Алдан, координаты 59°10' 125°19'
 Эселях — ручей, правый приток р. Лютенге, координаты 05' 129°13'
 Эселях — урочище, на левом берегу верхнего течения р. Лютенге, координаты 61°06' 129°17'
 Эселях — река, правый приток р. Лютенге, координаты 61°07' 129°18'
 Эселях — озеро, в правобережье р. Лютенге, в русле р. Эселях, координаты 61°02' 129°19'
 Эселях — река, левый приток р. Дянгых, координаты 60°54' 129°46'
 Эселях — река, правый приток р. Кёнё-Сала, координаты 61°13' 130°48'
 Эселях — река, правый приток р. Куолума, координаты 61°15' 133°08'
 Эселях — озеро, на левом берегу р. Татта, координаты 62°32' 133°29'
 Эселях — река, левый приток р. Чюнде, координаты 61°11' 135°05'
 Эселях — река, правый приток р. Дюннекян, координаты 60°55' 135°59'
 Эселях — река, левый приток р. Аллах-Юнь, координаты 60°21' 136°29'
 Эселях — река, правый приток р. Юмела, координаты 60°02' 136°14'
 Эселях — падь, северо-западнее истока р. Эселях, координаты 61°16' 134°59'
 Эселях — река, правый приток р. Оннёю, координаты 60°43' 130°10'
 Эселях — река, левый приток р. Амга, координаты 60°48' 131°47'
 Эселях — урочище, в левобережье р. Суола, координаты 61°54' 130°05'
 Эселях — река, правый приток р. Кэйиктэ, координаты 61°38' 120°50'
 Эселях — река, левый приток р. Калгар, координаты 65°16' 147°23'
 Эселях — река, правый приток р. Кыллах, координаты 67°26' 149°57'
 Эселях — лагуна, вдаётся в северный берег о. Котельный моря Лаптевых, координаты 76°10' 138°45'
 Эселях — река, левый приток р. Дербеке, координаты 65°34' 135°09'
 Эселях — гора, в восточной части Буордахского высокогорного массива, координаты 65°15' 146°20'
 Эселях — ручей, левый приток р. Колыма, координаты 10' 153°15'
 Эселях — река, левый приток р. Омук, координаты 66°41' 136°22'
 Эселях — гора, в восточном отроге Тирехтяхского хребта, координаты 66°41' 136°11'
 Эселях — река, правый приток р. Сартанг, координаты 66°38' 132°52'
 Эселях — река, левый приток р. Курунг-Юрях, координаты 66°27' 135°39'
 Эселях — река, правый приток р. Нельгесе, координаты 66°02' 135°17'
 Эселях — река, правый приток р. Хоспохтох, координаты 65°59' 132°23'
 Эселях — река, правый приток р. Нельгесе, координаты 65°49' 133°29'
 Эселях — озеро, в левобережье р. Тымпылыкан, северо-восточнее оз. Харба, координаты 64°22' 125°07'
 Эселях — озеро в правобережье протоки Кальвица р. Лена, координаты 64°03' 127°22'
 Эселях — река, правый приток р. Ольдё, координаты 67°33' 132°08'
 Эселях — река, левый приток р. Омохто, координаты 67°02' 134°04'
 Эселях — река, правый приток р. Сартанг, координаты 66°58' 132°46'
 Эселях — река, левый приток р. Харыя, координаты 67°52' 131°03'
 Эселях — озеро, на правом берегу среднего течения р. Мундалык, юго-восточнее оз. Делингде, координаты 64°51' 125°47'
 Эселях — река, левый приток р. Кюлянгке, координаты 67°12' 122°05'
 Эселях — река, правый приток р. Амбардах, координаты 64°06' 109°01'
 Эселях — озеро, между р. Бахынай и р. Талын, координаты 65°51' 123°28'
 Эселях — падь, в левобережье верхнего течения р. Чильли, координаты 64°37' 118°41'
 Эселях — река, левый приток р. Нера, координаты 64°29' 143°52'
 Эселях — озеро, в правобережье р. Сюрюктях, на Яно-Индигирской низменности, 71°17' 140°44'
 Эселях — река, левый приток р. Дулгалах, координаты 66°50' 131°41'
 Эселях — река, правый приток р. Эльги, координаты 64°41' 141°19'
 Эселях — озеро, в левобережье нижнего течения р. Тюкян, координаты 65°53' 117°29'
 Эселях — озеро, севернее оз. Бес-Кюель, координаты 63°04' 130°18'
 Эселях — река, правый приток р. Тустах, координаты 61°22' 114°17'
 Эселях — река, левый приток р. Бетинче, координаты 61°37' 115°36'
 Эселях — река, левый приток р. Оччугуй-Мурбайы, координаты 61°13' 114°50'
 Эселях — река, левый приток р. Курунг-Тымпычан, координаты 60°30' 110°58'
 Эселях — урочище, в левобережье р. Хотугу-Дюнкун, координаты 62°39' 112°14'
 Эселях — урочище, в правобережье р. Ирелях, координаты 62°23' 113°09'
 Эселях — озеро, исток р. Эселях, координаты 62°35' 119°49'
 Эселях — остров в русле р. Лена, координаты 62°08' 129°55'
 Эселях — урочище, на о. Эселях, в русле р. Лена, координаты 62°06' 129°58'
 Эселях — река, левый приток р. Тойон-Уялах, координаты 61°22' 121°32'
 Эселях — падь, севернее истока р. Эселях, координаты 61°25' 121°39'
 Эселях — падь на правом берегу р. Марха, координаты 61°26' 122°29'
 Эселях — остров в русле р. Лена, координаты 61°42' 129°36'
 Эселях — река, левый приток р. Намылдилах, координаты 61°10' 122°22'
 Эселях — озеро, в правобережье р. Умулун, координаты 63°23' 120°42'
 Эселях — урочище, в правобережье р. Кенгкеме, координаты 62°28' 129°32'
 Эселях — река, правый приток р. Халабыс, координаты 63°32' 111°48'
 Эселях — озеро, в левобережье р. Алазея, координаты 68°15' 150°39'
 Эселях — река, правый приток р. Кюрбе-Юрях, координаты 68°32' 138°22'
 Эселях — река, правый приток р. Малая Эрча, координаты 69°47' 148°19'
 Эселях — река, правый приток р. Большая Куропаточья, координаты 70°11' 156°40'
 Эселях — озеро в правобережье р. Большая Куропаточья, координаты 70°05' 156°40'
 Эселях — озеро, юго-западнее оз. Урюнг-Улах, координаты 71°23' 141°26'
 Эселях — река, правый приток р. Тыйлыкы, координаты 68°17' 134°11'
 Эселях — река, левый приток р. Унегей, координаты 68°28' 136°13'
 Эселях — река, левый приток р. Оленёк, координаты 70°06' 119°17'
 Эселях — река, левый приток р. Оленёк, координаты 70°29' 121°09'
 Эселях — река, левый приток р. Хадарыння, координаты 70°56' 130°06'
 Эселях — река, левый приток р. Алтан, координаты 69°35' 130°56'
 Эселях — река, левый приток р. Арга-Тарыннах, координаты 66°11' 146°35'
 Эселях — река, правый приток р. Тимптон, координаты 58°31' 127°10'
 Эселях — река, левый приток р. Дюлюнг, координаты 59°31' 128°01'
 Эселях — река, правый приток р. Акча, координаты 56°45' 130°07'
 Эселях — река, правый приток р. Унгю, координаты 59°32' 133°23'
 Эселях — река, правый приток р. Дёлов, координаты 56°43' 130°34'
 Эселях — река, левый приток р. Инникян, координаты 59°21' 134°39'
 Эселях — падь на левом берегу р. Чабда, координаты 59°30' 134°09'
 Эселях — река, левый приток р. Кюенте, координаты 63°34' 141°59'
 Эселях — 1-й — ручей, левый приток р. Улахан-Тараканда, координаты 49' 127°53'
 Эселях — 1-й — река, правый приток р. Малый Селерикян, координаты 64°17' 141°06'
 Эселях — 1-й — река, левый приток р. Индигирка, координаты 64°10' 141°56'
 Эселях — 2-й — ручей, правый приток р. Унга-Идек, координаты 48' 127°43'

Примечания